Charles Abbot, eerste Baron van Colchester (1757-1829), Brits staatsman
 Charles Abbot, tweede Baron van Colchester (1798-1867), Brits politicus
 Charles Greeley Abbot (1872-1973), Amerikaans astrofysicus en astronoom
 Charles Abbot (botanicus) (1761-1817), de Britse botanicus en entomoloog
 Charles S. abt (geboren 1945), Amerikaans admiraal